Ю́рий Тихоми́ров:
 Тихомиров, Юрий Александрович (род. 1931) — советский и российский учёный-правовед, профессор.
 Тихомиров, Юрий Валерьевич (род. 1963) — российский футбольный арбитр и тренер.
 Тихомиров, Юрий Георгиевич (род. 1978) — белорусский футболист.